Билютай — название населённых пунктов.

Россия 
 Билютай — село в Бичурском районе Бурятии.
 Билютай — село в Селенгинском районе Бурятии.